A competição de espada individual feminino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada em 6 de agosto na Arena Carioca 3.

Calendário

Medalhistas

Resultados

Fase final

Chave superior
Seção 1

|RD3-score04=15

|RD4-team01=
|RD4-score01=11
|RD4-team02=

Seção 2
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Primeira fase
|RD2=Segunda fase
|RD3=Oitavas de final
|RD4=Quartas de final

|team-width=175
|score-width=20

|RD1-team03=
|RD1-score03=7
|RD1-team04={{flagIOCathlete|Auriane Mallo|FRA|Verão de 2016}}
|RD1-score04=15

|RD1-team13=
|RD1-score13=10
|RD1-team14={{flagIOCathlete|Leonora Mackinnon|CAN|Verão de 2016}}
|RD1-score14=15

|RD2-team01={{flagIOCathlete|Ana Maria Brânză|ROU|Verão de 2016}}
|RD2-score01=15
|RD2-team02=
|RD2-score02=8

|RD2-team03={{flagIOCathlete|Choi In-jeong|KOR|Verão de 2016}}
|RD2-score03=15
|RD2-team04=
|RD2-score04=12

|RD2-team05={{flagIOCathlete|Vivian Kong|HKG|Verão de 2016}}
|RD2-score05=15
|RD2-team06=
|RD2-score06=10

|RD2-team07=
|RD2-score07=8
|RD2-team08={{flagIOCathlete|Rossella Fiamingo|ITA|Verão de 2016}}
|RD2-score08=15

|RD3-team01=
|RD3-score01=8
|RD3-team02={{flagIOCathlete|Choi In-jeong|KOR|Verão de 2016}}
|RD3-score02=15

|RD3-team03=
|RD3-score03=11
|RD3-team04={{flagIOCathlete|Rossella Fiamingo|ITA|Verão de 2016}}
|RD3-score04=15

|RD4-team01=
|RD4-score01=8
|RD4-team02=

Chave inferior
Seção 3
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Primeira fase
|RD2=Segunda fase
|RD3=Oitavas de final
|RD4=Quartas de final

|team-width=175
|score-width=20

|RD1-team03=
|RD1-score03=12
|RD1-team04={{flagIOCathlete|Nozomi Nakano|JPN|Verão de 2016}}
|RD1-score04=15

|RD2-team01=
|RD2-score01=14
|RD2-team02={{flagIOCathlete|Nozomi Nakano|JPN|Verão de 2016}}
|RD2-score02=15

|RD2-team03={{flagIOCathlete|Yana Shemyakina|UKR|Verão de 2016}}
|RD2-score03=14
|RD2-team04=
|RD2-score04=13

|RD2-team05=
|RD2-score05=10
|RD2-team06={{flagIOCathlete|Kang Young-mi|KOR|Verão de 2016}}
|RD2-score06=15

|RD2-team07=
|RD2-score07=11
|RD2-team08={{flagIOCathlete|Emese Szász|HUN|Verão de 2016}}
|RD2-score08=15

|RD3-team01={{flagIOCathlete|Nozomi Nakano|JPN|Verão de 2016}}
|RD3-score01=11
|RD3-team02=
|RD3-score02=8

|RD3-team03=
|RD3-score03=11
|RD3-team04={{flagIOCathlete|Emese Szász|HUN|Verão de 2016}}
|RD3-score04=15

|RD4-team01=
|RD4-score01=4
|RD4-team02=

Seção 4
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
|RD1=Primeira fase
|RD2=Segunda fase
|RD3=Oitavas de final
|RD4=Quartas de final

|team-width=175
|score-width=20

|RD1-team13={{Nowrap|{{flagIOCathlete|Marie-Florence Candassamy|FRA|Verão de 2016}}}}
|RD1-score13=15
|RD1-team14=
|RD1-score14=6

|RD2-team01=
|RD2-score01=10
|RD2-team02={{flagIOCathlete|Lauren Rembi|FRA|Verão de 2016}}
|RD2-score02=13

|RD2-team03={{flagIOCathlete|Olena Kryvytska|UKR|Verão de 2016}}
|RD2-score03=15
|RD2-team04=
|RD2-score04=14

|RD2-team05=
|RD2-score05=12
|RD2-team06={{flagIOCathlete|Nathalie Moellhausen|BRA|Verão de 2016}}
|RD2-score06=15

|RD2-team07={{Nowrap|{{flagIOCathlete|Marie-Florence Candassamy|FRA|Verão de 2016}}}}
|RD2-score07='''15
|RD2-team08=
|RD2-score08=8

|RD3-team01={{flagIOCathlete|Lauren Rembi|FRA|Verão de 2016}}
|RD3-score01=9
|RD3-team02=
|RD3-score02=7

|RD3-team03={{flagIOCathlete|Nathalie Moellhausen|BRA|Verão de 2016}}
|RD3-score03=15
|RD3-team04=
|RD3-score04=12

|RD4-team01=

Espada individual feminino